Хлорид нептуния(IV) — бинарное неорганическое соединение,
соль нептуния и соляной кислоты
с формулой NpCl,
оранжево-коричневые кристаллы,
растворяется в воде.

Получение 
 Пропускание смеси хлора и тетрахлорметана через нагретый оксид нептуния(IV):

Физические свойства 
Хлорид нептуния(IV) образует оранжево-коричневые кристаллы
тетрагональной сингонии,
пространственная группа I 4/amd,
параметры ячейки a = 0,8250 нм, c = 0,7460 нм, Z = 4.

По одним данным растворяется в воде, по другим — реагирует с ней.

Литература 
 
 
 
 

Хлориды нептуния